Damernas värja vid världsmästerskapen i fäktning 2015 avgjordes vid Olimpijskij-arenan i Moskva, Ryssland, under perioden 14–15 juli 2015. Totalt deltog 167 fäktare i kvalomgången och slutomgången. 64 fäktare kvalificerade sig till slutomgången som bestod fyra sektioner. Vardera sektion bestod av 16 fäktare som avgjorde matcherna i cupformat. Segraren ur respektive sektion fick fäktas i semifinaler.

Rossella Fiamingo från Italien besegrade Emma Samuelsson från Sverige i finalen med slutsiffrorna 15–5. Bronsmedaljörer blev Sarra Besbes från Tunisien och Xu Anqi från Kina.

Resultat
Segraren ur respektive sektion kvalificerade sig till semifinalspel.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finaler

Källor

Referenser

Värja dam